Claudia est un vampire de fiction créé par la romancière américaine Anne Rice. Elle est un des personnages principaux du roman Entretien avec un vampire et fait quelques apparitions dans cinq autres romans : Lestat le vampire, La Reine des damnés, Le Voleur de corps, Armand le vampire et Merrick.

Biographie de fiction

Vie humaine 
Claudia est une petite fille née en 1789 et vivant dans la pauvreté à La Nouvelle-Orléans. Sa mère Agatha et son père meurent lors d'une épidémie de peste. Claudia a les yeux bleus et les cheveux dorés.

Louis de Pointe du Lac, le narrateur d'Entretien avec un vampire, la découvre pleurant, dans sa maison, près du cadavre de sa mère. L'enfant demande à Louis de réveiller sa mère.

Vie de vampire 
En 1794, alors qu'elle n'était qu'une enfant âgée de cinq ou six ans, Lestat transforme Claudia en vampire afin que Louis reste auprès de lui en sachant qu'il la préférait au monde de la lumière. Lestat lui dit qu'elle est devenue sa fille et celle de Louis et qu'elle est de leur famille. 

Claudia ne faisait pas la différence entre le Bien et le Mal. Elle tuait sans retenue ni éthique, et aimait particulièrement décimer des familles entières, les sans abris ainsi que la misère humaine. Au fil du temps, elle atteint la maturité adulte tout en restant emprisonnée dans son petit corps de poupée. Cette souffrance la rendit amère et méchante envers Louis et Lestat qui la considéraient toujours comme une petite fille, et qu'elle finit par détester autant que son propre corps. 
Elle finit par pardonner à Louis, qu'elle aime et avec qui elle entretient une relation particulière. Dans le film, elle le lui explique en lui disant :  
Mais elle ne pardonnera jamais à Lestat pour l'avoir empêchée de devenir la femme qu'elle désirait être. Elle tente de le tuer deux fois : la première, en 1860, elle le piège en lui faisant boire du sang provenant d'un humain déjà mort, ce qui est toxique pour les vampires, puis elle lui tranche la gorge. Avec l'aide de Louis, elle fait disparaître son corps dans un marais. Louis et Claudia s'apprêtent à partir pour l'Europe lorsque Lestat resurgit des profondeurs du marais. Claudia tente de nouveau de le tuer en l'immolant par le feu.

Arrivés à Paris, dans les années 1860, persuadés cette fois que Lestat est bien mort, ils rencontrent les membres du Théâtre des Vampires. Louis fait la connaissance d'Armand avec qui il noue une relation proche de l'idylle. Claudia, qui s'attend à ce que Louis la quitte d'un moment à l'autre, lui demande de lui faire une compagne, d'une humaine, Madeleine, qu'elle la lui présente afin qu'elle ne reste pas seule. Après avoir d'abord fermement refusé, Louis accède à la demande de Claudia, et transforme Madeleine en vampire. À peine la jeune femme a-t-elle fini sa transformation que les membres du Théâtre surgissent dans la pièce et s'emparent des trois vampires. 
Madeleine et Claudia sont enfermées ensemble au fond d'une tour surmontée d'une grille destinée à laisser passer les rayons du soleil, alors que Louis est condamné à être emmuré vivant dans un cercueil. Il est sauvé par Armand ; il se précipite alors dans la tour où il découvre Madeleine et Claudia, mortes brûlées par la lumière du soleil. Claudia meurt avant la fin des années 1870.

Représentation dans d'autres médias 
Le personnage de Claudia a été interprété par : 
 Kirsten Dunst dans le film Entretien avec un vampire de Neil Jordan (1994).
  dans la comédie musicale  créée par Elton John et Bernie Taupin (2005).

Notes et références

Notes

Références 

Personnage des Chroniques des vampires
Personnage de fiction de Louisiane
Vampire de fiction
Immortel de fiction
Orphelin de fiction
Personnage de fiction possédant une force surhumaine
Personnage de fiction pouvant se déplacer à une vitesse surhumaine
Personnage de fiction qui peut guérir rapidement
Personnage de fiction créé en 1976